Heinason est un patronyme scandinave, dérivé du prénom Heine, et notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (1541–1602), premier ministre des Îles Féroé de 1572 à 1583 ;
 Magnus Heinason (1545–1589), corsaire féroïen.

Notes et références 

Homonymie de patronyme scandinave